El término Heartbeat Song —en español: Canción de Latido del corazón— puede hacer referencia a:

Música 
 «Heartbeat Song», canción de The Futureheads (2010);
 «Heartbeat Song», canción de Kelly Clarkson (2015).